La Maddalena steht für:
 La Maddalena, eine italienische Inselgruppe
 La Maddalena (Insel), Hauptinsel der Inselgruppe La Maddalena
 La Maddalena (Gemeinde), Gemeinde auf der Inselgruppe La Maddalena
 Nationalpark La-Maddalena-Archipel, Nationalpark der Inselgruppe La Maddalena

 Santa Maria Maddalena (Rom), Kirche in Rom
 Santa Maria Maddalena in Cannaregio, Kirche in Venedig

Siehe auch:
 Maddalena
 Santa Maddalena